Austria:
 Talbach – rzeka, dopływ Anizy

Niemcy:
 Talbach – rzeka, dopływ Wipper

Polska:
 Talbach – dawna nazwa miejscowości Bludyny

Szwajcaria:
 Talbach – rzeka, dopływ Aare

Zobacz też:
 Thalbach